Mineral Springs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mineral Springs Township (Arkansas)
 Mineral Springs Township (North Dakota)